Досо:

 Нигер
 Досо — регион;
  — департамент;
 Досо — город, центр одноимённого департамента;
 Досо — историческое государство;
 Досо — заповедник на юго-западе Нигера.

 Папуа-Новая Гвинея:
 Досо — один из папуасских языков.

 Япония
 Досо (ростовщики) — средневековые японские ростовщики